

Geografia 
 Acoz – sezione della città belga di Gerpinnes

Persone 
 Mathilde d'Udekem d'Acoz – consorte del re dei Belgi Filippo

Altro 
 Castello di Acoz – castello belga situato nel demanio della città di Acoz
 D'Udekem d'Acoz – famiglia nobiliare vallona